Mark Alford ist der Name folgender Personen: Mark Alford (Physiker) (* 1962), US-amerikanischer theoretischer Physiker
 Mark Alford (Politiker) (* 1963), US-amerikanischer Politiker